Türstock steht für:
 Zarge, den festen, unverrückbaren Rahmen einer Tür
 Türstock (Bergbau), eine Ausbauart im Bergbau

Siehe auch: